El término El padrino o, en inglés, The godfather, son términos que pueden referirse a:

Literatura 

 El padrino (The Godfather), novela del escritor italiano Mario Puzo (1969);
 El padrino: El regreso (The Godfather Returns), novela escrita por Mark Winegardner, continuación de la de Mario Puzo (2004);
 El padrino: La venganza (The Godfather's Revenge), novela escrita por Mark Winegardner, continuación de la anterior (2006).

Cine 

 Trilogía de El padrino (The Godfather), serie de películas dirigidas por Francis Ford Coppola, compuesta por:
 El padrino (The Godfather): basada en el libro (1972);
 El padrino II (The Godfather Part II): segunda parte (1974);
 El padrino III (The Godfather Part III): tercera parte (1990);
 The Godfather Saga: serie para la televisión mediante el montaje cronológico de las películas El padrino y El padrino II;
Otras películas:
Godfather: película malaya de Siddique y Lal (1991);
El padrino: película de Damian Chapa (2004);
Godfather: película pakistaní, de Hariday Shetty (2007);
Godfather, película india de P. C. Sreeram (2011).

Videojuegos 

 El padrino (2006), videojuego basado en la película de 1972;
 El padrino II (2009), secuela del videojuego El padrino, basada en la segunda película de la serie.

Otros 

Capo di tutti capi,  jefe de jefes en las organizaciones criminales;
Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, conocido como El Padrino;
«The Godfather», nombre artístico del luchador profesional Charles Wright.